Haberlander ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Haberlander (* 1981), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Franz Haberlander (1915–1992), deutscher Kommunalpolitiker
 Trixi Haberlander (1952–2005), deutsche Malerin, Kunsterzieherin und Kinderbuchautorin

Haberlander ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Haberlander (Gemeinde Wals-Siezenheim), Ort bei Wals-Siezenheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburger Land